Die weißen Rosen von Ravensberg steht für:

 Die weißen Rosen von Ravensberg (Roman), Schauerroman von Eufemia von Adlersfeld-Ballestrem (1896)
 Die weißen Rosen von Ravensberg (1919), deutscher Spielfilm von Nils Olaf Chrisander
 Die weißen Rosen von Ravensberg (1929), deutscher Spielfilm von Rudolf Meinert